U-74:

Немецкие подводные лодки 
 U-74 (1915)
 UB-74
 UC-74
 U-74 (1940)